Emmanuelle Fournier-Lorentz, née à Tours le , est une écrivaine et scénariste française.

Biographie 
Après une enfance marquée par des nombreux déménagements, Fournier-Lorentz décide en 2010 de s'installer en Suisse pour étudier à l'école de photographie de Vevey, bien que son désir d'enfance ait toujours été de devenir écrivaine. Quelques années après, elle choisit d'abandonner la photographie pour se dédier au journalisme, plus proche de ses envies, en travaillant notamment pour le quotidien genevois Le Courrier et pour Konbini.

À l'âge de 30 ans elle effectue un stage d'écriture chez la maison d'édition Gallimard où elle fait la rencontre de Jean-Baptiste Del Amo, qui l'encourage à travailler sur son manuscrit et joue un rôle dans le début de sa carrière. En 2022, elle publie pour Gallimard son premier roman, Villa Royale, qu'elle déclare être un hommage à Patrick Modiano et sa Villa Triste. La même année, Villa Royale est récompensé par le Prix Michel-Dentan. Parmi ses projets, on retrouve aussi la collaboration en tant que scénariste au court métrage Fièvre, réalisé par Géraldine Rod et Michele Pennetta.

Emmanuelle Fournier-Lorentz est en outre chargée de la rubrique Une histoire qu’on m’a racontée dans le cahier culturel du Matin dimanche.

Elle est mariée et vit actuellement à Lausanne.

Références

Liens externes 

 « Emmanuelle Fournier-Lorentz », sur la base de données des personnalités vaudoises sur la plateforme « Patrinum » de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne
 Interview dédié par L'Illustré le 11 février 2022

Femme de lettres française
Écrivain vaudois
Lauréat du prix Michel-Dentan
Naissance en mai 1989
Naissance à Tours